Гран-при Канады 2019 года (официально ) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2019 года, который прошёл 9 июня на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале. Это был 7-й этап сезона 2019, 56-й Гран-при Канады в истории — 50-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 40-й на Автодроме имени Жиля Вильнёва.

Первым клетчатый флаг увидел Себастьян Феттель, однако гонку выиграл Льюис Хэмилтон, после того, как Феттелю добавили 5 секунд штрафа. Команда Ferrari объявила о своем намерении подать апелляцию.

Лидер сезона 2019 Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 17 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 118 очков Ferrari.

Шины 
Pirelli привезли в Канаду тройку самых мягких составов — в роли Hard, Medium и Soft, как и в Монако, выступали С3, С4 и С5.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон. Во второй сессии в пятницу первым был Шарль Леклер. Лучшее время в субботней сессии показал Себастьян Феттель.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…23С, трасса +47…48С

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Карлос Сайнс (мл.) оштрафован на три позиции, за помеху Александру Албону во время квалификации.
  Кевин Магнуссен стартовал с Пит-лейна из за смены шасси после аварии в квалификации.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +28…30С, трасса +51…50С

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Себастьян Феттель финишировал 1-м, но получил 5-секундный штраф к итоговому времени за уход с трассы и небезопасное возвращение, на грани аварии с Льюисом Хэмилтоном. Ferrari объявила о своем намерении подать апелляцию.
  Валттери Боттас заработал одно очко за самый быстрый круг. Установил рекорд трассы в гоночном режиме.
  Во время старта гонки Александр Албон оказался зажат между соперниками и лишился переднего антикрыла. А один крупный обломок застрял в Halo машины Ромена Грожана.
  Пилот McLaren Ландо Норрис сошёл с дистанции гонки из-за проблем с машиной — перегрев в задней части привел к поломке задней подвески.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Июнь 2019 года
2019 год в Канаде